Gratsch ist der Name von:

 Gratsch (Meran), Ortschaft bei Meran in Südtirol, Italien

Gratsch ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Dawidowitsch Gratsch (* 1930), russischer Musiker und Musikpädagoge
 Rafael Dawidowitsch Gratsch (1932–1982), sowjetischer Eisschnellläufer 

Siehe auch:
 Gracz
 Kratsch
 Kratzsch